

Зотово — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Зотово — присілок, Красногорський район, Удмуртія